Un anneau est de manière générale un cercle fait d’une matière dure et qui sert à attacher quelque chose. En joaillerie, il s'agit d'une bague.

Arts 
 En musique, L'Anneau du Nibelung est une œuvre de Richard Wagner, qui s'est inspiré d'un poème épique du Moyen Âge.

Élevage

 Anneau de nez et mouchette à taureau.
 En architecture, un anneau d’attache désigne un anneau encastré dans un mur, en vue d'y attacher un animal.

Bijoux 
 En bijouterie, un anneau généralement désigne une bague (voir aussi annulaire) ou une alliance (bijou) mais se retrouve aussi dans d'autres bijoux, telles les  boucles d'oreilles.

Anneau de Gygès
Anneaux de pouvoir
Anneau (liturgie), anneau épiscopal
Anneau doctoral (décerné à certains titulaires de doctorat d'université danoise ou suédoise)

Littérature 
 Dans les romans de fantasy de l'écrivain britannique , les Anneaux de Pouvoir  sont des bijoux magiques.
 En philosophie, l'Anneau de Gygès est une fable de Platon.

Sciences 
 En astronomie, les anneaux désignent des structures annulaires de particules orbitant autour d'une planète, comme autour de Saturne ou Uranus.
 En biologie, on peut parler d'anneaux, en désignant les cernes annuelles de croissance qu'on peut voir dans une coupe transversale de tronc d'arbre ou sur certaines parties du squelette des poissons (ichthyologie), comme les épines ou les otolithes.
 En mycologie, un anneau est un reste membraneux du voile partiel qui entoure le pied de certains champignons.
 En hydrographie, l'Anneau est un ruisseau frontalier de France et de Belgique, affluent de l'Hogneau.
 En mathématiques, les anneaux sont des structures algébriques dans lesquelles on peut effectuer des additions et des multiplications. Leur définition pouvant varier d'une source à l'autre. Voir les articles suivants :
 le plus souvent, « anneau » désigne un anneau unitaire, où on requiert l'existence d'un élément neutre pour la multiplication ;
 plus rarement, « anneau » désigne un pseudo-anneau, quand on n'exige pas l'existence d'un tel neutre.
 il peut également s'agir des anneaux borroméens, étudiés en topologie.
 un anneau fini est un anneau ayant un nombre fini d'éléments.
En informatique, les anneaux de protection définissent des niveaux de privilèges imposés par l'architecture d'un processeur.

Sports 
 En gymnastique artistique masculine, les anneaux sont une discipline qui combine force et équilibre.
 En jonglerie, on manipule des anneaux.
 Un anneau de glace (ou ovale de glace) est un type de patinoire utilisé pour le patinage de vitesse.

Techniques 
 En construction mécanique, l'anneau est une pièce de guidage.

Voir aussi 
 Anneau de paysan